Турнир «Skate Canada International 2010» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2010—2011. Прошёл в Кингстоне, Онтарио, Канада с 29 по 31 октября 2010 года. Организатором турнира является Skate Canada при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы

Расписание 
(UTC-5)

Ссылки 

 

2010 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2010 году
Спортивные соревнования в Кингстоне (Онтарио)
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Октябрь 2010 года